Résultats détaillés de l’édition 1976 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 26 décembre 1975 au .

Faits marquants 
Le tournoi est remporté par Mark Edmonson, alors classé 212e joueur mondial.
Jamais un autre participant classé aussi bas n'a remporté de tournoi du Grand chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
13 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1976 de l'ATP
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1976
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1975
Tennis en Australie en 1976
Tennis en décembre 1975
Tennis en janvier 1976